399-я стрелковая дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Дивизия сформирована в марте 1942 года в Иркутске. Формулировка «2-го формирования» в достаточной степени условна, поскольку дивизия 1-го формирования (формировавшаяся осенью 1941 года) 7 января 1942 года была переименована в 134-ю стрелковую дивизию и в боях под номером 399 не участвовала.

В действующей армии с 28.07.1942 по 18.09.1942 и с 01.01.1943 по 09.05.1945.

Прибыла в район Сталинграда 28.07.1942, 04.08.1942 года заняла позиции в районе Суровикино, сменив 884-й стрелковый полк 196-й стрелковой дивизии, имея справа соединения 28-го танкового корпуса, слева, в районе Скворино 28-го танкового корпуса. 05.08.1942 участвует в контрударе войск 1-й танковой армии, достигнув некоторого успеха, но со вводом свежих сил противника, вынужденная отойти на прежние позиции.

06.08.1942 года дивизия, личным составом в 12 322 человека, была передана в состав 62-й армии и по приказу штаба армии № 057 от 14.30 10.08.1942 года получила задачу оборонять рубеж Дона вместе с частями 54-го УРа

В конце августа 1942 года дивизия насчитывала около 500 штыков и до начала сентября 1942 держала круговую оборону под Большой Россошкой на левом фланге армии, имея приказ не допускать прорыва противника к дороге Карповка — Воропоново, фактически сражаясь в окружении.

06.09.1942 года дивизия в 9.00 оставила под натиском противника занимаемый рубеж, чем оголила правый фланг и тыл боевого порядка 2-го танкового корпуса.

11.09.1942 дивизия выведена с передовой для приведения в порядок и пополнения в район леса западнее населённого пункта Красный Октябрь, на этот день дивизия насчитывала 565 человек и 18 лошадей. Остатки дивизии, сведённые в сводный полк, с 14.09.1942 года введены в бой на окраине Сталинграда как последний армейский резерв.

18.09.1942 остатки дивизии сняты с передовой и направлены на переформирование. В составе дивизии на тот момент оставалось 158 человек из 14000 прибывших изначально и какого-то количества полученных в ходе боёв пополнений. Фактически дивизии, как боевой единицы, не существовало

Переформирование дивизия проходила в Тульской области на станции Тихонова Пустынь до января 1943 года.

По окончании переформирования направлена на Брянский фронт, где в составе армии заняла позиции между Малоархангельском и Новосилем. В феврале 1943 ведёт частные наступательные операции в общем направлении на Змиевку, сменив части 6-й гвардейской стрелковой дивизии. С июля 1943 принимает участие в Кромско-Орловской операции, взятии крупного опорного пункта Змиевка и преследует отходящего врага на запад. Ведёт ожесточённые бои у города Кромы.

В ночь на 22.09.1943 года дивизия форсировала Днепр в районе хутора Монастырёк, ныне в черте посёлка городского типа Ржищев Кагарлыкского района Киевской области Украины.

Затем приняла участие в Гомельско-Речицкой наступательной операции, вклинившись в оборону противника в направлении Бобруйска до рубежа Березины.

13.01.1944 года сдала свои позиции на передовой частям 307-й стрелковой дивизии на реке Березина на рубеже Шацилки, Сердов и направлена в резерв.

С 24.06.1944 года, в ходе Бобруйской операции, прорывает оборону 5 километрах северо-западнее Рогачёва. Для прорыва обороны дивизии были приданы 13-я лёгкая артиллерийская бригада, 1897-й самоходно-артиллерийский полк, дивизион 6-го гвардейского миномётного полка и Штрафная рота 48-й армии. 25.06.1944 дивизия, введя в бой вторые эшелоны полков, при помощи подручных средств форсировала реку Добрица К 17 часам того же дня части дивизии овладели Семенковичи, Рудня-Бронская и вновь вышли к реке Добрица, где встретили сопротивление противника из Бронное, и дальнейшего успеха в течение дня не имели. Дивизия в этот день согласно приказу командира корпуса должна была главными силами обходить излучину реку Добрица с юга с тем, чтобы избежать вторичного форсирования этой реки. Однако это не было выполнено. В результате действующий с дивизией 1897-й самоходно-артиллерийский полк из-за отсутствия переправ и болотистой поймы не был использован в полосе дивизии и вынужден был обходить излучину реки с юга, взаимодействуя с правофланговыми частями 170-й стрелковой дивизии. 26.06.1944 дивизия, имея двухэшелонный боевой порядок, вместе с самоходными орудиями вышла к реке Добысна, 27.06.1944 полностью прорвала оборону противника. На 30.06.1944 ведёт бои на подступах к Бобруйску в 12 километрах от города.

После взятия Бобруйска, в котором дивизия принимала непосредственное участие, продолжила наступление, в июле 1944 года вела северо-западнее Бреста.

В ходе Ломжа-Ружанской наступательной операции 03.09.1944 года дивизия прорвала оборону противника в районе польского города Ружан, западнее города Острув-Мазовецка, вышла к реке Нарев, с ходу форсировала её и захватила на противоположном берегу плацдарм, который сумела впоследствии удержать. Части дивизии при прорыве обороны и удержании плацдарма поддерживал 479-й миномётный полк.

Ведёт безуспешные бои по расширению Наревского плацдарма, 10.10.1944 года ведёт бои у населённого пункта Виндужка, 13.10.1944 года в районе населённого пункта Магнушев-Малы (9 километров юго-восточнее города Макув-Мазовецки, Польша), форсирует реку Ожиц.

С 14.01.1945 года наступает на Цеханув, Шреньск, Зелюнь, имея слева части 90-й стрелковой дивизии, преследуя отходившего противника, к исходу 16.01.1945 передовым отрядом подошла к Палуки.

В боях за Восточную Пруссию дивизия вела бои при прорыве и ликвидации Хайльсбергского укрепрайона.

Расформирована в июле 1945 года.

Полное название 
399-я стрелковая Новозыбковская Краснознамённая ордена Суворова дивизия

Состав 
 1343-й стрелковый полк
 1345-й стрелковый полк
 1348-й стрелковый полк
 1046-й артиллерийский полк
 436-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион — с 20.01.1942
 232-я отдельная разведывательная рота
 345-й отдельный сапёрный батальон (с 23.04.1945 313-й отдельный сапёрный батальон)
 918-й отдельный батальон связи (451-я отдельная рота связи)
 511-й медико-санитарный батальон
 220-я отдельная рота химической защиты
 566-я автотранспортная рота
 400-я полевая хлебопекарня
 831-й дивизионный ветеринарный лазарет
 1858-я полевая почтовая станция
 1177-я полевая касса Госбанка

Подчинение

Командование

Командиры 
 Травников, Николай Григорьевич(28.07.1942 — 01.10.1942), полковник;
 Сурченко, Андрей Иванович (02.10.1942 — 21.02.1943), полковник;
 Пономарёв, Дмитрий Михайлович (22.02.1943 — 09.07.1943), полковник;
 Скачков, Пётр Иванович (10.07.1943 — 28.09.1943), полковник;
  Казакевич, Даниил Васильевич (01.10.1943 — 09.05.1945), полковник, с 03.06.1944 генерал-майор.

Заместители командира 
.
 Цыпленков, Семён Григорьевич (??.10.1942 — ??.10.1943), полковник
.

Начальники штаба 
 .

Награды и наименования

Отличившиеся воины дивизии

Память 
 Именем дивизии названа улица в Ростове-на-Дону

Примечания

Ссылки 
 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета
 Форум
 Боевой состав Советской Армии 1941—1945
 Перечень № 6 стрелковых, горнострелковых и моторизованных дивизий входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году